Blixt är ett svenskt efternamn som 2018 bars av 2 702 personer. Blixt var ett vanligt soldatnamn.

Personer med efternamnet Blixt
 Anders Blixt, spelkonstruktör, författare och vetenskapsjournalist
 Niclas Blixt, dirigent och musiker
 Otto Blixt, hembygdsforskare, skogsförman och en av Dan Andersson-sällskapets grundare
 Anna-Clara Blixt Modin, entreprenör

Referenser

Soldatnamn
Svenska efternamn